Op het toernooi van Wimbledon in 2015 speelden de mannen de wedstrijden in het dubbelspel van 1 tot en met 11 juli 2015. Titelhouders waren de Canadees Vasek Pospisil en de Amerikaan Jack Sock. Het toernooi werd gewonnen door de Nederlander Jean-Julien Rojer en de Roemeen Horia Tecău. Zij waren in de finale te sterk voor de Brit Jamie Murray en de Australiër John Peers.

Algemeen

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
  Toernooischema Wimbledon

Wimbledon
ATP-toernooi in 2015